Marian Grotowski (fizyk) (1882-1951)
 Marian Grotowski (1898-1968) – inżynier leśnik, żołnierz Legionów Polskich, kapitan rezerwy saperów Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości, ojciec Kazimierza i Jerzego

Zobacz też